ДСК, дск, аббревиатура может означать:
 ДСК — домостроительный комбинат.
 ДСК — двоичный симметричный канал.
 ДСК — дачно-строительный кооператив.
 дск — дорожно-строительный корпус.
 «ДСК-Гомель» — футбольный клуб.

См. также